gemeente in de Spaanse provincie Teruel: Castelnou (Teruel)
gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales: Castelnou (Pyrénées-Orientales)

Zie ook
Castelnau